Een prefectuur is een bestuurlijk onderdeel in Japan, te vergelijken met een provincie. Japan is verdeeld in 47 prefecturen.

Er bestaan 4 verschillende soorten prefecturen:
 to (). waarmee exclusief de hoofdstedelijke prefectuur Tokio wordt aangeduid
 dō () voor de eilandprefectuur Hokkaido
 fu () voor de stadsprefecturen Kioto en Osaka
 ken () voor de overige 43 prefecturen
Gezamenlijk heten ze:  (),

Tijdens de Meiji-restauratie is de onderverdeling van Japan ingrijpend veranderd en het huidige systeem van 47 prefecturen kwam tot stand in 1888. Aan het hoofd van elke prefectuur staat een gouverneur (. ),

Lijst van prefecturen

Zie ook 
 Lijst van vlaggen van Japanse prefecturen
 ISO 3166-2:JP